Afognak steht für:
 Afognak (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Afognak Island, eine Insel in Alaska
 Afognak Strait, eine Wasserstraße in Alaska
 Afognak Bay, eine Bucht in Alaska
 Afognak River, ein Fluss in Alaska
 Afognak Lake, ein See in Alaska
 Afognak Mountain, ein Berg in Alaska